Sambar steht für:

 Sambar, ein im Süden Asiens verbreiteter Hirsch
 Sambar (Gericht), eine südindische Soße auf Linsenbasis
 Subaru Sambar, ein Automodell

Sambar ist der Familienname folgender Personen:

 Ignace Baguibassa Sambar-Talkena (1935–2013), togoischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kara